Dimítrios Grívas (1829 - 1889), militaire grec ;
 Georges Grivas (1898 - 1974), militaire grec ;
 Ioannis Grivas (1923 - 2016), juge et homme politique grec.

Patronyme grec